Parlamentsvalget i Ungarn 2010 blev afholdt 11. april og 25. april. Det var det sjette frie valg efter enden på kommunismen i Ungarn. De 386 medlemmer af parlamentet skulle vælges i en kombination af partilister og valg i enkelte valgkredse.  I første valgrunde vandt det konservative parti, Fidesz, et absolut flertal af mandater, nok til at danne regering alene. I den anden valgrunde vandt Fidesz-KDNP kandidater over to tredjedele af flertallet, hvilket er nok til at ændre love og ændre landets grundlov.

Resultater

Første Runde

Anden valgrunde

Referencer 

Ungarn 2010
Ungarns politik